Андре́й Пие́делс (; 17 октября 1970, Екабпилс) — латвийский футболист, вратарь. Игрок национальной сборной Латвии. Был заявлен на чемпионат Европы 2004.

Является вратарём, забившим наибольшее количество голов в чемпионатах Латвии — 7 (все — с пенальти).

Примечания 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты СССР
Футболисты Латвии
Игроки сборной Латвии по футболу
Игроки ФК «Пардаугава»
Игроки ФК ДАГ Рига
Игроки ФК «Торпедо» Рига
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Даугава» Рига (2003)
Игроки ФК РФШ
Футбольные тренеры Латвии